Rattenberg är en stadskommun i förbundslandet Tyrolen i Österrike. Kommunen hade 411 invånare år 2018. Den är Österrikes minsta stadskommun.

Referenser

Externa länkar 

Orter i Tyrolen
Kommuner i Tyrolen